Chiesa di San Paolo Apostolo a Faetano
 Chiesa di San Paolo Apostolo a Firenze
 Chiesa di San Paolo Apostolo a Foligno
 Chiesa di San Paolo Apostolo a Monte Marenzo
 Chiesa di San Paolo Apostolo a Pasiano di Pordenone
 Chiesa di San Paolo Apostolo a San Paolo Solbrito
 Chiesa di San Paolo Apostolo a Stregna
 Chiesa di San Paolo Apostolo a Terrazzo
 Chiesa di San Paolo Apostolo a Trapani
 Chiesa di San Paolo Apostolo a Val di Nizza

Pagine correlate 
 Chiesa di San Paolo